Łysa Góra peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Łysa Góra, une des sommets des Monts Sainte-Croix ;
 Łysa Góra, un quartier de la ville de Cracovie ;
 Łysa Góra, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates ;
 Łysa Góra, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Łysa Góra, un village du powiat de Hrubieszów dans la voïvodie de Lublin ;
 Łysa Góra, un village du powiat de Puławy dans la voïvodie de Lublin ;
 Łysa Góra, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Łysa Góra, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 Łysa Góra, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.